Adolf Berman est un philosophe polonais, activiste sioniste puis député israélien, frère de Jakub Berman.
 Andy Berman est un acteur, scénariste et réalisateur américain.
 Anne Berman (1889-1979) est une pharmacienne, une psychanalyste française et une traductrice d'ouvrages de Sigmund Freud.
 Antoine Berman (1942-1991) est un linguiste et un théoricien français de la traduction.
 Bart Berman est un pianiste et compositeur néerlandais-israélien.
 
 Eugène Berman (1899-1972) est un peintre américain d'origine russe.
Francine Berman est une informaticienne américaine.
 Glenn Berman est un monteur et acteur américain.
 Henry Berman est un monteur et producteur américain.
 Howard Berman est un politique américain.
 Jakub Berman est un politicien communiste polonais d'origine juive, frère d'Adolf Berman.
 Julie Marie Berman, (1983-), une actrice américaine
 Lazar Berman est un pianiste russe.
 Léon Berman est un Grand Rabbin et historien français
 Léonide Berman (1896-1976) est un peintre russe, frère d'Eugène.
 Marc Berman est un acteur français.
 Matvei Berman était le directeur du Goulag de 1932 à 1937.
 Otto Berman était un comptable du crime organisé
 Pandro S. Berman est un producteur de cinéma américain.
 Rick Berman est un scénariste, producteur et acteur américain.
 Shari Springer Berman est une actrice, scénariste et réalisatrice américaine.
 Sabina Berman est une poétesse, dramaturge et réalisatrice mexicaine.
 Shelley Berman (1925-2017) est humoriste, auteur et acteur américain.
 Sonny Berman (de son vrai nom Saul Berman) est un trompettiste de jazz américain.
 Ted Berman est un scénariste et réalisateur américain.
 Tido Berman est un MC français du groupe de rap/electro TTC.
 Wallace Berman (1926–1976) est un artiste plasticien américain.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif